Hoffmann Tibor (1903–1949) Szőnyi Tibor orvos, politikus eredeti neve
 Hoffmann Tibor (1922–2001) akadémiai díjas fizikus